Scott se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Scott
 Andrew John Scott
 Alexander Walter Scott
 Dukinfield Henry Scott
 Eric Oswald Gale Scott
 Gayle Scott
 Hugh Scott
 Ian A.W. Scott
 John Scott
 Jamon L. Scott
 Katherine M. F. Scott
 Munro Briggs Scott
 Maria Isabel Hylton Scott
 Richard A. Scott
 Robert Robinson Scott
 Thomas Scott
 Trevor D. Scott